Три́ммер — фамилия.

Известные носители:
 Триммер, Сара (1741—1810) — британская писательница, литературный критик.
 Триммер, Тони (род. 1943) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.